Land of the Free е четвърти студиен албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. Първи албум с Кай Хансен като вокал.

Песента Afterlife е в памет на Инго Швихтенберг, бивш барабанист на Helloween, който се самоубива по-рано през 1995 г. През 2003 г. е албума е преиздаден с различна обложка и допълнителни песни.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали
 Дирк Шлехтер – китара
 Ян Рубах – бас
 Томас Нак – барабани

Гост-музиканти 
 Саша Пет – клавиши
 Ханси Кюрш – вокали (песен 7), бек вокали (песен 9 и 11)
 Михаел Киске – вокали (песен 9, 12)

Песни

Бележки 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 1995 година